Политическая журналистика — обширный раздел журналистики, освещающий широкий круг политических явлений и политической науки. Может рассматриваться в качестве одного из инструментов политологии, однако чаще всего политическую журналистику рассматривают в более узком смысле, относя её конкретно к освещению деятельности государственных органов управления и социально-политических процессов. Политическую журналистику многие признают самой широкой областью журналистики, так как её предметной областью может стать любая сфера социальной жизни — от науки до спорта и международной жизни.

Своими корнями политическая журналистика нисходит до протожурналистики.

Литература 
 Корконосенко С. Г. Основы журналистики: Учебник для студентов вузов/ С. Г. Корконосенко. — М.: Аспект пресс, 2006. ISBN 5-7567-0410-8

Журналистика
Жанры журналистики